Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1931 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 25 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Cilly Aussem bat Betty Nuthall en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Lilí Álvarez et Hilde Sperling.

Parcours 
Cinq joueuses sont exemptées de premier tour.

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Cilly Aussem||align=center|Victoire|| Betty Nuthall (6)
|-
|2|| Simonne Mathieu||align=center|1/4 de finale|| Hilde Sperling (7)
|-
|3|| Helen Jacobs||align=center|1/4 de finale|| Betty Nuthall (6)
|-
|4|| Lilí Álvarez||align=center|1/2 finale|| Cilly Aussem (1)
|-
|5|| Elizabeth Ryan||align=center|1/4 de finale|| Lilí Álvarez (4)
|-
|6|| Betty Nuthall||align=center|Finale'''|| Cilly Aussem (1)
|-
|7|| Hilde Sperling||align=center|1/2 finale|| Betty Nuthall (6)
|-
|8|| Joan Ridley||align=center||| Lucia Valerio
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1931
France Simple dames
Sport en France en 1931
Mai 1931
Juin 1931